Большой ковш — астеризм в созвездии Большая Медведица.

Астеризм известен с древности у многих народов под разными названиями: Плуг, Лось, Повозка, Семь Мудрецов  Все звёзды Большого ковша имеют собственные арабские имена: Дубхе ( Большой Медведицы) значит «медведь»; Мерак () — «поясница»; Фекда () — «бедро»; Мегрец () — «начало хвоста»; Алиот () — курдюк или жирный хвост; Мицар () — «кушак» или «набедренная повязка». Последнюю звезду в ручке Ковша называют Бенетнаш или Алькаид (); по-арабски «аль-каид банат наш» значит «предводитель плакальщиц».

Самой дальней от Земли из звёзд Большого ковша является Дубхе (124 св. г.), самой ближней — Мицар (78 св. л.).

Все звёзды Большого ковша, кроме Дубхе и Бенетнаша, принадлежат к движущейся группе звёзд Большой Медведицы.

В направлении близком к направлению на Большой Ковш находится так называемая дыра Локмана, область неба с наименьшей концентрацией нейтрального водорода.

Астеризмы